Здесь представлен список песен группы «Сплин». Можно воспользоваться сортировкой по общей нумерации песен, по номеру в альбоме, по году издания альбома, по названию альбома или названию трека.
Список составлен по датам появления песен в обратной хронологической последовательности.

См. также 
 Дискография группы «Сплин»

Примечания

Литература 
   
   

Сплин